Ву́ллі () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Джеймс Вуллі () — колишній клавішник американського індастріал-гурту «Nine Inch Nails».
 Джейсон Вуллі () — канадський хокеїст.
 Монті Вуллі (; 1888–1963) — американський актор.
 Річард Вуллі (; 1906–1986) — англійський астроном, член Лондонського королівського товариства (1953).
 Персія Вуллі (; 1935) — американська письменниця.
 Чалз Леонард Вуллі (; 1880–1960) — англійський археолог.

Топоніми 
 Вуллі — гора у гірському хребті Черчилль, що в Канадських скелястих горах.

Англійські прізвища